Mory ist der Name folgender Orte

in Frankreich:
 Mory (Pas-de-Calais), Gemeinde im Département Pas-de-Calais
 Mory-Montcrux, Gemeinde im Département Oise
 Mitry-Mory, Gemeinde im Département Seine-et-Marne

in Tschechien:
 Mory (Podbořany), Ortsteil von Podbořany im Okres Louny

Mory ist der Familienname folgender Personen:
 Carmen Mory (1906–1947), Schweizer Gestapo-Agentin
 Christoph Mory (* 1970), deutscher Schauspieler
 Christophe Mory (* 1962), französischer Publizist 
 Dominik de Mory (1738–1794), lothringischer Archäologe und Numismatiker, wurde in Paris hingerichtet
 Stephan Mory (1941–2020), deutscher Physiker, Unternehmer und Politiker (SPD)

Siehe auch:
 Maury
 Mori